Погру́зчик — самоходная или ручная (мускульная) машина для поднятия, транспортировки и укладки различных грузов.

Погрузчики периодического действия:
 Автопогрузчик
 Вилочный погрузчик;
 Ковшовый погрузчик;
 Платформенный погрузчик;
 Погрузчик-манипулятор;
 Погрузчик-копновоз.

Погрузчики непрерывного действия:
 Ленточный погрузчик
 Скребковый погрузчик
 Роторный погрузчик
 Шнековый погрузчик.

Ручной погрузчик

См. также 
 Грузчик
 Вилы
 Лопата
 Экскаватор

Технологический транспорт
Землеройные машины
Строительные подъёмники
Сельскохозяйственная техника